Artesian ist der Name mehrerer Orte:

in Russland:
 Artesian (Russland) (Republik Kalmückien)

in den Vereinigten Staaten:
 Artesian (Arkansas), im Calhoun County
 Artesian (Iowa), im Bremer County
 Artesian (South Dakota), im Sanborn County
 Artesian (Washington), im Yakima County
 Artesian City, im Twin Falls County, Idaho
 Artesian Village, in Alaska

Sonstiges:
 Artesian Branch, Fließgewässer im Lewis County, Missouri
 Artesian Creek, Fließgewässer im Dallas County, Texas
 Artesian Lake, See im Grant County, Washington
 Artesian Oil Field, Ölfeld im Calhoun County, Arkansas
 Artesian Lake County Park, Park im Carroll County, Iowa
 Artesian Well Park, Park im Salt Lake County, Utah

Siehe auch:
 Artesia